Osoby o tym nazwisku:
 Jutta Speidel – niemiecka aktorka
 Wilhelm Speidel – niemiecki generał